Lindesberg (gemeente), een Zweedse gemeente in Västmanland
Lindesberg (stad), een Zweedse stad in de gemeente Lindesberg